Chablis bezeichnet:
 Chablis, französischen Gemeinde im Département Yonne
 Chablis (Weinbaugebiet), Weinbaugebiet in Frankreich, Region Burgund
 Chablis Premier Cru, AOC-spezifizierte Anbaulage im Burgund
 Chablis Grand Cru, AOC-spezifizierte Anbaulage im Burgund
 Chablis (Käse), Käsesorte aus dem gleichnamigen Weinbaugebiet